Сезон 1916—1917 у Серії А — 20-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Вінтертур.

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1917
Швейцарія
Швейцарія